«Хакимия» — медресе, среднее учебное заведение, действовавшее при 4-й соборной мечети в г. Уфы.

История 
Медресе «Хакимия» было открыто в 1909 году при 4-й Уфимской соборной мечети.

Двухэтажное кирпичное здание медресе на 300 учащихся было построено в 1908 году на средства купца А. А. Хакимова, в честь которого оно и было названо.

Медресе «Хакимия» было подчинено Оренбургского магометанского духовного собрания и содержалось на частные пожертвования.

После 1917 года медресе «Хакимия» было закрыто.

Ныне здание медресе, которое находится по адресу улица Мустая Карима, д. 9, является памятником истории и архитектуры. В нём располагается один из учебных корпусов Российского исламского университета. В 2007 году было открыто женское медресе «Хакимия».

Обучение 
В медресе принимались лица мужского пола от 7—10 лет, которые окончили начальные и низшие классы медресе. Продолжительность обучения составляла 7—10 лет.

Программа обучения в медресе основывался на новометодной системе преподавания.

В образовательную программу медресе «Хакимия» вместе с богословскими дисциплинами входили арабский и русский языки, язык тюрки, история и философия ислама, фикх, география, история, математика и другие.

Среди выпускников медресе наиболее известны А. А. Мансуров, С. А. Кунакбаев.

Преподаватели 
 мударрис М. Фахретдинов (с 1909 года)
 Ф. К. Туйкин

Примечания

Литература 
 
 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов. Т. 7. Уфа, 2011. — 624 с. ISBN 978-5-88185-071-5

Культовые сооружения, построенные в 1908 году в России
Учебные заведения, расформированные в 1917 году
Медресе Российской империи
Медресе Уфы
Исчезнувшие духовные учебные заведения Уфы
Оренбургское магометанское духовное собрание
1908 год в Башкортостане